Micromomyidae es una familia de mamíferos extintos que contiene alrededor de cinco géneros. Pertenecen a los Plesiadapiformes, el orden de mamíferos relacionado con el origen y la evolución de los primates o más bien los Plesiadapiformes son primates primitivos. El primer espécimen fue hallado por el paleontólogo Szalay en 1973. Es una familia de Plesiadapiformes basales y probablemente sea parafilética con respecto a los otros Plesiadapiformes y con los propios primates.

Géneros 

Se han descrito los siguientes géneros:

 Micromomys
 Tinimomys
 Chalicomomys
 Myrmekomomys
 Foxomomys

Filogenia 

Se ha propuesto que está relacionado con los primates y los otros Plesiadapiformes de la siguiente manera:

Referencias 

Plesiadapiformes